Alain Marouani (1940-), photographe français
 Charley Marouani (1926-2017), impresario français
 Didier Marouani (1953-) , compositeur et musicien français
 David Marouani (1969-), chanteur du groupe David et Jonathan

Patronyme tunisien
Patronyme séfarade